Traffic Control (Giriboy), nummer van Giriboy uit 2019
Traffic Control (Infrabel), dienst op de Belgische spoorwegen